Homalochilus är ett släkte av skalbaggar. Homalochilus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Skalbaggar
Homalochilus

en:Epicrates (genus)